A4 puede referirse a las siguientes autovías, autopistas o carreteras:

 Autovía del Sur A-4 en España que enlaza Madrid con Cádiz.
EX-A4, autovía extremeña.
 Autoestrada A4, autopista de Portugal que actualmente enlaza Oporto con Amarante, aunque se pretende llegar hasta Quintanilha, en la frontera con España.
 La Ruta Nacional A004 en Argentina.
Línea A4, una línea de transporte de la ciudad argentina de Córdoba.
Autostrada A4, la autopista más larga de Polonia.
Bundesautobahn 4, autopista en Alemania.
 Autoroute A4 en Francia.
 La Autopista A4 en Suiza.
 La Autopista A4 en Marruecos.
 La carretera A4 en Costa de Marfil. 

Además, A4 puede referirse a los siguientes términos:
 A4, formato de papel (de 210x297 mm).
 Audi A4, modelo de automóvil.
 A4b, misil alemán.
 Douglas A-4 Skyhawk, avión de ataque a tierra de la década de 1950.
 El procesador Apple A4.